

Carriera

Club 
Dopo 3 stagioni senza presenze nel Cardiff City, si è trasferito, nell'inverno 2015, al Port Vale, per poi far ritorno in Galles l'estate successiva.

Nazionale 
Con la nazionale Under-21 del suo paese ha esordito nel 2013, durante le qualificazioni agli europei di categoria.

Collegamenti esterni
 

Calciatori gallesi